Теличин Данило Ілліч (1947—2010) — український поет, публіцист, журналіст, редактор. Член НСЖУ та НСПУ.
 Теличин Ігор Михайлович — учитель Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату, кавалер орденів «За заслуги».

Примітки